A Nemzeti Bajnokság I. osztályában, 2001-02-ben 12 klub küzdött a bajnoki címért. Előbb három-három mérkőzést vívott egymással minden csapat, aztán a mezőny két hatos csoportra vált: felsőházra és alsóházra. A felsőház 6 csapata is, és az alsóház 6 csapata is játszott még egymás között egy-egy meccset, így alakult ki a végső sorrend. Ősszel az MTK még tízpontos előnye tavasszal elolvadt, és csak a harmadik helyre lett elég. A Zalaegerszeg ötödik vidéki csapatként lett magyar bajnok.

A két kieső Haladás és a többszörös bajnok Vasas lett. Feljutott a Siófok és a Békéscsaba.

Történt egy megrázó esemény is. 2002. április 21-én Simon Tibort, a Sopron vezetőedzőjét, a Ferencváros volt válogatott labdarúgóját egy szórakozóhely előtt eszméletlenre verték, két nap múlva a kórházban elhunyt.

Alapszakasz

Végeredmény

Felsőház

Alsóház 

A bajnok Zalaegerszegi TE játékosai
Bardi Gábor k., Babati Ferenc, Balog Csaba, Liviu Bonchiş, Csóka Zsolt, Egressy Gábor, Józsi György, Kenesei Krisztián, Kocsárdi Gergely, Radoslav Kráľ, Darko Ljubojević, Molnár Balázs, Nagy Csaba, Nagy Lajos, Róth Ferenc, Radu Sabo, Szamosi Tamás, Telek András, Turi Géza k., Udvari Tamás, Urbán Flórián, Waltner Róbert.
Edző: Bozsik Péter

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1